Roger de Montgommery peut se référer à deux personnages :

 Roger  de Montgommery († avant 1048), seigneur normand ;
 Roger II de Montgommery dit Roger le Grand (vers 1030 – ), seigneur de Montgommery, vicomte de l'Hiémois, et sire d'Alençon, compagnon de Guillaume le Conquérant lors de la conquête de l'Angleterre. Fils du précédent.